Щербины:

 Щербины — украинский дворянский род, восходящий к половине XVII века и записанный в VI часть родословной книги Харьковской губернии; есть еще несколько других родов Щ. более позднего происхождения.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Щербины — деревня в Брагинском районе (Остроглядовский сельсовет) Гомельской области.
 Щербины — деревня в Минском районе (Лошанский сельсовет) Минской области.
 Россия
 Щербины — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Украина
 Щербины — село в Черняховском районе Житомирской области.

Примечания